Charles Granger est un nom pouvant désigner:

 (1812-1893), peintre itinérant américain
 (1835-1915), juge et pionnier américain de l'Iowa
Charles Granger (1912-1995), homme politique canadien de Terre-Neuve

Voir aussi

Granger, Charles